Le mot zoulou, en anglais zulu, peut signifier :

Ethnologie 

 le peuple zoulou, peuple de l'Afrique australe, dirigé autrefois par Chaka Zulu.
 la langue zoulou.

Littérature 

 Zulu, roman policier par Caryl Férey.

Cinéma 

 Zulu (1964), film de Cy Endfield,  
 Zulu, film français sorti en 2013, tiré du roman éponyme de Caryl Férey.
 Zulu Dawn, le titre original de L'Ultime Attaque de Douglas Hickox (1979) ;

Musique 

 Zulu nation : Universal Zulu Nation, popularisée durant les années 1980

Personnalités 
 Dudu Zulu (1957 - 1992), percussionniste et danseur du groupe Savuka
 Samkelisiwe Zulu (1990-), footballeuse internationale zimbabwéenne
 Zulu, acteur ayant interprété le personnage de Kono Kalakaua dans la série télévisée Hawaï police d'État.
 Zulu (1964-), chanteur mauricien.

Astronomie 

 (1922) Zulu, un astéroïde découvert en 1949

Divers 

 Zulu est le code utilisé dans l'alphabet phonétique de l'OTAN pour dénommer la lettre Z lors d'épellations 
 Zulu est utilisé pour dénommer le fuseau horaire « zéro » (UTC+0)
 Zulu (Zulu time) est utilisé pour dénommer l'heure UTC dans la norme ISO 8601

Homonymie de titre